Аньяма́ () — город на юго-востоке Кот-д’Ивуара, на территории области Лагюн. Входит в состав  и является северным пригородом его одноимённого центра.

Географическое положение 
Город находится в центральной части области, на расстоянии приблизительно 197 километров к юго-востоку от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 74 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 57 065 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Абиджан.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара